Township puede hacer referencia a:

Inglaterra
Township (Inglaterra), entidad local relacionada con la jurisdicción parroquial -:en:Township (England)-

Estados Unidos

Agronomía y geografía agraria
Una dimensión agronómica de 36 millas cuadradas, propia de Estados Unidos (Survey township o Congressional township) -:en:Survey township-
Una forma de explotación agraria y paisaje agrario vinculados a la colonización de los Estados Unidos

Gobierno local
 Civil township, la unidad de gobierno local en Estados Unidos de inferior nivel al county (condado) -:en:Civil township-
 Township, entidad local de Estados Unidos que a veces se traduce como «municipio».
Municipio (Pensilvania), townships en el estado de Pensilvania.
Municipio (Nueva Jersey), townships en el estado de Nueva Jersey.

Canadá
Township (Canadá), subdivisión de los county; en la zona francófona se denominan cantons -:en:Township (Canada)-

Sudáfrica
Township (Sudáfrica), territorios reservados a "no-blancos" desde el  y hasta el final del Apartheid  -:en:Township (South Africa)-
Township Rollers FC

Notas